El término Esparza, en esta enciclopedia, puede referirse a:

Topónimos

Costa Rica 

 Cantón de Esparza, un cantón en la provincia de Puntarenas.

España 

 Esparza de Galar, una localidad y concejo de la Comunidad Foral de Navarra.
 Esparza de Salazar, una villa y municipio de la Comunidad Foral de Navarra.

Personas

Argentinos 

 Cristian Gabriel Esparza, un futbolista.

Colombianos 

 Fabio Esparza Duque, un pintor hiperrealista retratista.

Españoles 

 Antonio Esparza, un ciclista.
 Eladio Esparza, un periodista.
 Félix Ignacio Esparza Luri, un terrorista.
 Gabriel Esparza (obispo), un obispo de Salamanca del siglo XVII.
 Gabriel Esparza Pérez, un deportista.
 Javier Esparza Estaun, un informático teórico.
 Javier Esparza (neurocirujano), un neurocirujano.
 Jokin Esparza, un futbolista.
 José Esparza, un pelotari.
 José Javier Esparza Abaurrea, un político.
 José Javier Esparza Torres, un periodista y escritor.
 Maider Esparza, un gimnasta.
 Manuel Esparza, un ciclista.
 Serapio Esparza, un arquitecto.

Mexicanos 

 Alfonso Esparza Oteo, un músico.
 Enrique Esparza, un futbolista.
 Fernando Gómez Esparza, un economista y político.
 José G­alupe Esparza, un músico.
 José Refugio Esparza Reyes, un político.
 Juan Ángel Esparza, un actor.
 Juan Arturo Esparza García, un militar.
 Margarito, nombre artístico del comediante Margarito Esparza Nevares.
 Omar Esparza, un futbolista.
 Roberto Ruiz Esparza, un futbolista y político.

Venezolanos 

 José Esparza, un virólogo.